A hullám, Todd Strasser 1981-es regénye
 A hullám, 1981-es amerikai tévéfilm
 A hullám, 2008-as német film